Даниэ́ль Марти́нес Тапие́ (; род. 21 декабря 1959, Монтевидео) — уругвайский футболист, выступавший на позиции защитника, впоследствии тренер. Большая часть карьеры Мартинеса связана с клубом «Данубио».

Биография 
Даниэль Мартинес — воспитанник клуба «Данубио», в основном составе которого он стал выступать с 1978 года. Спустя год Мартинес Тапие стал чемпионом Южной Америки в составе молодёжной сборной Уругвая. Турнир был домашним для чемпионов, которые почти не пропускали голов, сам Мартинес Тапие сыграл в шести матчах (включая три в финальной пульке) и даже забил 1 гол в ворота сборной Перу (3:0). В том же году, но уже в августе-сентябре, Мартинес занял со сборной 3-е место на молодёжном чемпионате мира. Уругвайцы уступили в полуфинале Аргентине 0:2, а затем одолели сборную Польши в матче за третье место.

В 1982 году Мартинес покинул «Данубио» и стал чемпионом Аргентины в составе «Эстудиантеса» (турнир Метрополитано), но уже в 1983 году вернулся в родную команду. В том году «дунайцы» стали вице-чемпионами Уругвая — для Мартинеса это стало наивысшим достижением за время игры в «Данубио».

С 1980 по 1985 год Мартинес выступал за сборную Уругвая, за которую провёл 30 матчей. На стыке 1980 и 1981 гг. он стал победителем Мундиалито — Золотого кубка чемпионов мира, приуроченного к 50-летию проведения первого в истории Кубка мира ФИФА.

В 1986 году Мартинес покинул «Данубио» и остаток карьеры провёл в аргентинском «Депортиво Мандию».

По окончании карьеры футболиста стал работать в структуре «Данубио». Долгие годы тренировал молодёжные команды; в 2002, 2003, а также в сентябре и ноябре 2012 гг. исполнял обязанности главного тренера «Данубио».

Достижения 
 Чемпион Аргентины (1): 1982 (Метрополитано)
 Вице-чемпион Уругвая (1): 1983
 Победитель Золотого Кубка чемпионов мира 1980/1981
 Чемпион Южной Америки среди молодёжи (1): 1979
 Третий призёр молодёжного чемпионата мира (1): 1979

Примечания

Ссылки 
 Uruguay — Record International Players 
 Профиль в nationalfootballteams.com 
 Профиль в 11v11.com 
 Интервью. 
 A los DT de la casa siempre les fue mal 

Футболисты Уругвая
Игроки сборной Уругвая по футболу
Игроки ФК «Данубио»
Игроки ФК «Текстиль Мандийю»
Игроки ФК «Эстудиантес»
Футбольные тренеры Уругвая
Тренеры ФК «Данубио»